Shiokawa ist der Familienname folgender Personen:

 Shiokawa Masajūrō (1921–2015), japanischer Politiker (LDP)
 Taketo Shiokawa (* 1977), japanischer Fußballspieler

en:Shiokawa